Qeqertat bezeichnet:
 Qeqertat, Ort im Distrikt Qaanaaq, Grönland
 Qeqertat (Uummannaq), Ort im Distrikt Uummannaq, Grönland
 Qeqertat (Insel, Nuuk), Insel im Distrikt Nuuk, Grönland
 Qeqertat (Insel, Uummannaq), Insel im Distrikt Uummannaq, Grönland
 Qeqertat (Inselgruppe, Kangaatsiaq), Inselgruppe im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Qeqertat (Inselgruppe, Isortoq), Inselgruppe im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Qeqertat (Inselgruppe, Kangaamiut Kangerluarsuat), Inselgruppe im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Qeqertat (Inselgruppe, Niaqunngunaq, östlich), Inselgruppe im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Qeqertat (Inselgruppe, Niaqunngunaq, westlich), Inselgruppe im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Qeqertat (Inselgruppe, Tasiusarsuaq), Inselgruppe im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Qeqertat (Inselgruppe, Kangerluarsuk, Nanortalik), Inselgruppe im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Qeqertat (Inselgruppe, Qernertoq), Inselgruppe im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Qeqertat (Inselgruppe, Toornaarsuk, südlich), Inselgruppe im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Qeqertat (Inselgruppe, Toornaarsuk, westlich), Inselgruppe im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Qeqertat (Inselgruppe, Narsaq), Inselgruppe im Distrikt Narsaq, Grönland
 Qeqertat (Inselgruppe, Amitsuarsuk), Inselgruppe im Distrikt Nuuk, Grönland
 Qeqertat (Inselgruppe, Ikerasak), Inselgruppe im Distrikt Nuuk, Grönland
 Qeqertat (Inselgruppe, Kangerluarsunnguaq), Inselgruppe im Distrikt Nuuk, Grönland
 Qeqertat (Inselgruppe, Kangerluarsussuaq), Inselgruppe im Distrikt Nuuk, Grönland
 Qeqertat (Inselgruppe, Nuup Kangerlua), Inselgruppe im Distrikt Nuuk, Grönland
 Qeqertat (Inselgruppe, bei Qeqertarsuatsiaat), Inselgruppe im Distrikt Nuuk, Grönland
 Qeqertat (Inselgruppe, Akinnaq), Inselgruppe im Distrikt Paamiut, Grönland
 Qeqertat (Inselgruppe, bei Arsuk), Inselgruppe im Distrikt Paamiut, Grönland
 Qeqertat (Inselgruppe, Arsuutaa), Inselgruppe im Distrikt Paamiut, Grönland
 Qeqertat (Inselgruppe, Igaasaq), Inselgruppe im Distrikt Paamiut, Grönland
 Qeqertat (Inselgruppe, Kangerluarsuk, Paamiut), Inselgruppe im Distrikt Paamiut, Grönland
 Qeqertat (Inselgruppe, Neria), Inselgruppe im Distrikt Paamiut, Grönland
 Qeqertat (Inselgruppe, Nerutusoq, östlich), Inselgruppe im Distrikt Paamiut, Grönland
 Qeqertat (Inselgruppe, Nerutusoq, westlich), Inselgruppe im Distrikt Paamiut, Grönland
 Qeqertat (Inselgruppe, Sermiligaarsuk), Inselgruppe im Distrikt Paamiut, Grönland
 Qeqertat (Inselgruppe, Kangerlussuaq) (Harvard Øer), Inselgruppe im Distrikt Qaanaaq, Grönland
 Qeqertat (Inselgruppe, Melville Bugt), Inselgruppe im Distrikt Qaanaaq, Grönland
 Qeqertat (Inselgruppe, Nunakuluut), Inselgruppe im Distrikt Qaqortoq, Grönland
 Qeqertat (Inselgruppe, Qaarsuarsuk), Inselgruppe im Distrikt Qaqortoq, Grönland
 Qeqertat (Inselgruppe, bei Qassimiut), Inselgruppe im Distrikt Qaqortoq, Grönland
 Qeqertat (Inselgruppe, Upernavik), Inselgruppe im Distrikt Upernavik, Grönland